Vespa ( — оса, шершень) — итальянский мотороллер. Производятся концерном Piaggio с апреля 1946 года до сих пор. Является родоначальником европейской конструкторской школы мотороллеров и первым успешным скутером в мире.

История 
Vespa спроектирована авиационным инженером Коррадино Де Асканио (Corradino D’Ascanio) по заказу Энрике Пьяджио (Enrico Piaggio). Машина была спроектирована с чистого листа без оглядки на традиционные мотоциклы. В её основе стояли авиационные принципы, а именно совмещение функций и отказ от всего лишнего. Характерная особенность этой модели — безрамная конструкция. Роль рамы играл несущий кузов, простые штампованные панели которого соединялись точечной сваркой. Двигатель с горизонтальным цилиндром (рабочий объём 91 см³, мощностью 3,3 л. с. при 4500 об/мин) был сблокирован с трехступенчатой коробкой передач, передачи переключались вращающейся рукояткой на руле. Конструктор отказался от задней передачи — ведущее колесо посадил на хвостовик вторичного вала коробки передач. Силовой агрегат, весивший всего 26 килограммов, качался вместе с колесом на маятниковой вилке. Маленькие колеса с шинами размером 3,5-8″ крепились консольно и имели непривычную конструкцию из двух половин. Двигатель располагался справа от ведущего колеса и закрывался выпуклым штампованным кожухом. Слева для симметрии был сделан такой же кожух, под которым помещалось запасное колесо. Бензобак находился в задней части скутера. Первая Vespa была очень технологична в изготовлении (а потому дешева) и быстро завоевала популярность.

В 1948 году на мотороллеры стали ставить мотор объёмом 125 см³ мощностью 4 л. с., а в 1953 году его мощность возросла до 4,5 л. с. После увеличения рабочего объёма до 150 см³ мощность выросла до 5,5 л. с.

Лицензии на производство «Веспы» купили многие заводы: английский «Douglas», немецкий «Hoffmann», американский «Allstate», испанский «MOTO VESPA» и французский «Volose-leke». В СССР в 1957 году был выпущен мотороллер ВП-150 «Вятка» — точная копия мотороллера Vespa. Лицензия не приобреталась.

В России действует национальный Vespa Club с подразделениями в Санкт-Петербурге и Москве.

Выпущенные модели

Модели с рабочим объёмом до 100 см³

Vespa 90SS 
Vespa 90 SS, где SS обозначает Super Sprint, — версия, выпущенная с 1966 по 1971 год в 5309 экземплярах, была иконой спортивного мотороллера. У неё был рабочий объём 88,5 см³ и 6 л. с. при 6000 об/мин. Для итальянского рынка она была выпущена в двух цветах — красный и синий.

Модели с рабочим объёмом 125 см³

Модели с рабочим объёмом 150 см³ и более

Vespa 150 VBA 
В 1959 году, вследствие обновления линейки продуктов, появилась Vespa 150 VBA, основанная на раме от Vespa 125 1958 года. С моделью VBA вводится нововведение, которое станет фирменным коньком Vespa до наших дней — вращающийся клапан на впуске. Это нововведение принесло значительный успех и стало основой для всех моделей 125 и 150 см³ в 1960-е годы.

Vespa 160 GS 
Vespa 160 GS, производившаяся с 1962 по 1964 год — спортивная модель, пришедшая на замену Vespa 150 GS. Vespa 160 GS получила полностью новые раму и двигатель, подвеску переднего колеса, в которой амортизатор объединён с пружиной (решение, которое будет использовано потом на всех моделях). Быстрый и элегантный скутер благодаря 8,9 л. с. максимальной мощности достигает скорости 103 км/ч.

Vespa 180 SS 
Vespa 180 SS, производившаяся с 1964 по 1968 год — спортивная модель призванная заменить Vespa 160 GS. Запасное колесо располагалось в левом кожухе, дорожный саквояж закреплялся на оборотной стороне щита. Скутер достигал скорости 105 км/ч благодаря 10 л. с. максимальной мощности. Сегодня Vespa 180SS входит в число наиболее страстно желаемых коллекционерами «Ос».

Vespa Rally 200 

Vespa Rally 200 — модель для быстрых перемещений. Самая быстрая модель Vespa, выпущенная фирмой Piaggio, производилась с 1972 по 1979 год. Скорость 116 км/ч, благодаря мотору мощностью 12 л. с. Линия 200 получила наклейки белого цвета на кожухах и на брызговике. Это была одна из первых моделей, наделенных электронным зажиганием.

См. также 
 Моды — британская молодёжная субкультура. В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры преимущественно Vespa и Lambretta.
 Vespa 150 TAP — мотороллер Vespa с безоткатным орудием 
Лука - Альберто и Лука хотят прокатиться на красной Vespa

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Vespa
 Vespa в музее Piaggio
 Photo of 1948 Vespa in Science Museum, London
 Vespa VIN decoder

Появились в 1946 году в Италии
Транспорт в Италии
Мотороллеры
Мотороллеры Италии
Мотоциклы по алфавиту